Branko Mirković – cestista
 Damir Mirković – cestista
 Nikola Mirković – calciatore
 Mario Mirković – attore
 Miško Mirković – calciatore
 Slađana Mirković – pallavolista
 Zoran Mirković – calciatore